Termin Sise ima više značenja.
Sise () je naselje i opština u zapadnoj Francuskoj u regionu Poatu-Šarant, u departmanu Vijena koja pripada prefekturi Poatje.
-{SISe}-, ili hemokin (-{C-C}- motiv) ligand 1 (-{CCL1}-), je mali glikoprotein koji izlučuju aktivirane T ćelije.